Турнир прерван на стадии полуфинала из-за невозможности доиграть соревнования по причине сильных дождей и наводнения.

Чемпионки прошлого года — дуэт Виталия Дьяченко / Эйрини Георгату — не защищали свой титул, но гречанка примала участие в турнире и проиграла в четвертьфинале.

Посев 

  Ева Бирнерова /  Петра Цетковская (Полуфинал)
  Меган Мултон-Леви /  Катрин Вёрле (Первый раунд)

<li>  Ноппаван Летчивакан /  Джессика Мур (Первый раунд)
<li>  Нина Братчикова /  Валерия Савиных (Полуфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Soweto Open 2011